— аниме, манга и ранобэ, рассчитанные на особую целевую аудиторию — мальчиков и юношей в возрасте от 12 до 18 лет. Манга этого типа публикуется в специализированных журналах (аудиторию определяют сами издатели), занимающих 38,4 % рынка.

Несмотря на то, что для юношей и мужчин более старшего возраста (например студентов, служащих) существует отдельный метажанр сэйнэн, аниме и манга в жанре сёнэн остаются привлекательными и для них. Поскольку у них есть и финансовые возможности, и время на покупку и чтение журналов с мангой, то журналы, печатающие сёнэн-мангу, считаются самыми продаваемыми в Японии.

Описание 
Основными признаками жанра служит протагонист мужского пола, быстрое развитие и динамичность сюжета (особенно это заметно по сравнению с сёдзё-мангой). Произведения в жанре сёнэн, как правило, содержат больше юмористических сцен, концентрируются на темах мужской дружбы, товарищества, соперничества в жизни, спорте или на боевых действиях. Главный герой зачастую отличается широкими глазами, лёгкой улыбкой и остроконечной причёской. Герои мужского пола, как правило, всегда уверены в себе, храбры, заботятся о своих товарищах, никогда не унывают и не сдаются (даже если ситуация кажется абсолютно безвыходной), а также, с точки зрения реализма, обладают колоссальной удачей. Типичный портрет главного героя — упорно движущийся к своей цели перфекционист или эгоцентрик. Персонажи женского пола, нередко изображаемые преувеличенно красивыми и сексуальными, служат в качестве стимула для проявления мужественности главных героев, часто используются элементы этти и фансервиса. В аниме для юношей обычно преобладают такие жанры, как научная фантастика, классическое фэнтези, мистика, киберпанк и спокон.

История 
Журналы для мальчиков в Японии существовали еще до Второй мировой войны, но в большинстве своем они содержали приключенческие комиксы вперемешку с историями в прозе как ежемесячник Shonen Club. После войны одним из первых журналов, полностью фокусирующимся на манге стал ежемесячный Manga Shonen (1947), в котором публиковались ранние работы таких авторов, как Осаму Тэдзука, Лэйдзи Мацумото и Сётаро Исиномори.

Рынок сёнэн-манги приобрел практически современный вид в 1959 году, когда почти одновременно начали печататься первые еженедельники Weekly Shonen Magazine издательства Kodansha и Weekly Shonen Sunday издательства Shogakukan. В 1968 году Shueisha начала издавать Weekly Shonen Jump. Эти три журнала являются крупнейшими для жанра сёнэн и представляют три крупнейших издательства Японии.

Журналы манги

Примечания

Литература 
 
 

Термины и понятия аниме и манги